HMS Phoenix je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Phoenix (1546) 
 HMS Phoenix (1613) 
 HMS Phoenix (1647) 
 HMS Phoenix (1665) 
 HMS Phoenix (1671) 
 HMS Phoenix (1692) 
 HMS Phoenix (1694) 
 HMS Phoenix (1743) 
 HMS Phoenix (1759) 
 HMS Phoenix (1783) 
 HMS Phoenix (1832) 
 HMS Phoenix (1879) 
 HMS Phoenix (1895) 
 HMS Phoenix (1911) 
 HMS Phoenix (1929)

Phoenix